Бланкенбург ():

Топонимы 
 Бланкенбург — город в Германии;
 Бланкенбург — район в составе берлинского округа Панков;

Персоналии 
 Бланкенбург, Герман Людвиг (1876—1956) — немецкий композитор маршей и дирижёр.
  (1887—1944) — латвийский архитектор.
 Бланкенбург, Квиринус ван — нидерландский композитор.
 Бланкенбург, Хорст (род. 1947) — немецкий футболист.